Burke megye (Észak-Dakota) 
 Burke megye (Észak-Karolina) 
 Burke megye (Georgia)